Desa Karangharja kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Karangharja (administrativ by i Indonesien, lat -6,26, long 106,40), Jawa Barat, 
 Desa Karangharja (administrativ by i Indonesien, lat -6,11, long 107,22), Jawa Barat, 
 Desa Karangharja (administrativ by i Indonesien, lat -7,18, long 107,12), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar